Ghowr, Ghōr eller Ghur, (persiska: غور; pashto غور) är en av Afghanistans 34 provinser, (velayat). I Ghowr bor  personer. Provinshuvudstad är Chaghcharan.

Administrativ indelning 
Provinsen är indelad i 11 distrikt.
 Chaghcharan
 Marghab
 Charsada
 Dawlat Yar
 Du Layna
 Lal Wa Sarjangal
 Pasaband
 Saghar
 Shahrak
 Taywara
 Tulak

Källor

Externa länkar 

Ghowr